Pedalo bezeichnet:

 ein Tretboot (Pedalo ist die in der Schweiz gebräuchliche Formulierung)
 ein Fortbewegungsmittel für Kinder und Erwachsene, siehe Pedalo (Spielgerät)